Dražice est un toponyme qui peut désigner :

Dražice, une localité de la municipalité de Jelenje, dans le comitat de Primorje-Gorski Kotar.

Dražice, une commune du district de Rimavská Sobota, dans la région de Banská Bystrica.

Dražice, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud.